Stankau bezeichnet

eine Stadt in Tschechien, siehe Staňkov
eine Gemeinde in Tschechien, siehe Staňkov u Třeboně